Левичев — фамилия образованная от староруского отчества Левич (Львович, сын Льва).

 Левичев, Василий Николаевич (1891—1937) — советский военачальник, комкор.
 Левичев, Евгений Борисович (род. 1958) — российский учёный, специалист в области физики и техники ускорителей заряженных частиц.
 Левичев, Игорь Германович (род. 1945) — советский и российский ботаник.
 Левичев, Николай Владимирович (род. 1953) — российский политический деятель.

Примечания